Giostra tipicamente equestre, sia l'originale torneo che l'attrazione. 
 Carosello – trasmissione televisiva italiana andata in onda dal 3 febbraio 1957 al 1º gennaio 1977
 Carosello Reloaded – trasmissione televisiva italiana in onda dal maggio 2013
 Carosello – etichetta discografica italiana
 Carosello – frutto acerbo di diverse varietà di melone
 Carosello napoletano – film del 1953 diretto da Ettore Giannini
 Carosello napoletano – commedia musicale del 1950 da cui è ispirato l'omonimo film
 Carosello storico dei carabinieri
 Carosello di Villa Buon Respiro